Shaman kan syfta på:

 Shaman – en central person inom schamanism
 Shaman (musikgrupp) – ett folk metal-band från Finland
 Shaman King – en manga-serie av Hiroyuki Takei 1998–2004

Geografi
 Shaman Creek – ett vattendrag i Kanada
 Shaman Darah – ett vattendrag i Afghanistan
 Arroyo Shaman – ett periodiskt vattendrag i Argentina
 Darreh-ye Shamān – en dal i Iran 
 Darreh-ye Shaman Del Darreh – en dal i Iran
 Loma Shaman – ett berg i Chile
 Reshteh Kūhhā-ye Shamān Sheyharī – en bergskedja i Iran

Se även
 Shaaman – ett brasilianskt rockband